«Be the One» — песня английской поп-певицы Дуа Липы, вышедшая на радио 30 октября 2015 года в качестве 2-го сингла с её дебютного студийного альбома Dua Lipa (2017). Песню написали Lucy Taylor, Digital Farm Animals, Jack Tarrant, продюсерами были Digital Farm Animals и Jack Tarrant.

История 
«Be the One» это песня в стиле синти-поп. В интервью журналу Nylon Липа заявила, что песня о «собственной вере, настойчивости и борьбе за то, что вы хотите».
Певица исполнила свою песню на различных шоу и концертах: BRIT Awards, NME Awards, Jimmy Kimmel Live!, Good Morning America, рок-фестиваль Гластонбери.
В октябре 2018 года певица исполнила три песни («Blow Your Mind (Mwah)», «Be The One» и «New Rules») во время первого посещения Москвы, когда провела акустический мини-концерт на крыше гостиницы The Ritz-Carlton.

Видео 
Первое музыкальное видео для «Be the One» было снято режиссёром Nicole Nodland на улице Сохо в Лондоне , а премьера прошла 29 октября 2015 года.
Второе музыкальное видео для «Be the One» было снято режиссёром Daniel Kaufman при участии американского актёра Ansel Elgort, а премьера прошла 5 декабря 2016 года.

Список треков

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

История выхода

Примечания

Ссылки 
  (400 млн просмотров)
 

Песни 2016 года
Синглы Warner Bros. Records
Песни Дуа Липы